Муравлёв — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Муравлёв, Алексей Алексеевич (род. 1924) — советский композитор.
 Муравлёв, Николай Васильевич (1924—1956) — Герой Советского Союза.
 Муравлёв, Юрий Алексеевич (1927—2012) — профессор Московской консерватории, заслуженный артист России.

Топоним 
 Муравлёв — хутор в Каменском районе Ростовской области.

См. также 
 Муравлёвка